

Personnalités

Patronyme 

 Achille Murat (1801-1847), prince français, puis prince royal de Naples
 Amélie Murat (1882-1940), romancière et poétesse française
 Antoine de Murat (1739-1813), diplomate suédois
 Benjamin Murat (1976-), compositeur de musique de scène
 
 Charles Murat  (1818-1897), bijoutier français
 Claude-François de Murat (1732-1803), maréchal de camps, député de la noblesse de la sénéchaussée du Maine aux États-généraux
 Georges Murat (1851-1918), homme politique français
 François de Murat (1766-1838), philologue français
 Hélène Bonafous-Murat (1968-), romancière français
 Henriette-Julie de Castelnau de Murat (1670-1716), femme de lettres, romancière et conteuse française
 Inès Murat (née Inès d'Albert de Luyne, 1939-2013), historienne française
 
 
 Laure Murat (1967-), historienne et écrivain française
 Louis Murat (1896-1916), militaire français
 Louis Napoléon Murat (1851-1912), cavalier français
 Luis Murat (1861-1929) journaliste et poète brésilien
 Lucien Charles Joseph Napoléon Murat (1803-1878),  Murat
 Marie-Anna Murat, journaliste et une animatrice de télévision québécoise
 Michel Murat (1950-), professeur de littérature française
 Pierre Murat (1948-), critique de cinéma français
 Stéphanie Murat (1966-), réalisatrice de cinéma française
 Sylvain Murat (1877-1963), général de brigade français ;
 Thierry Murat (1966-), auteur de bande dessinée français
 Famille des vicomtes de Murat, famille seigneuriale d'Auvergne au Moyen Âge
 Famille de Murat-Sistrières, ancienne famille de robe de Haute-Auvergne
 Maison Murat, famille aristocratique fondée par Joachim Murat

Prénom

Pseudonyme 

 Jean-Louis Murat (1952-), chanteur  français

Toponymes 

 Murat, commune française de l'Allier
 Murat, commune française du Cantal
 Murat (commune déléguée), ancienne commune française du Cantal, commune déléguée intégrée à Murat (Cantal)
 Murat la Rabe, ancien fief avec château sur la commune française de La Monselie  dans le Cantal
 Murat-le-Quaire, commune française du Puy-de-Dôme
 Murat-Orsennes, ancienne commune française de l'Indre
 Murat-sur-Vèbre, commune française du Tarn
 Murat, lieu-dit près d'Espalion (Aveyron) d'où est originaire la famille de Murat de l'Estang
 Bourg-Murat, village de La Réunion
 Chastel-sur-Murat, ancienne commune française du Cantal
 Gourdon-Murat, commune française de la Corrèze 
 Labastide-Murat, commune française du Lot
 Saint-Marcel-en-Murat, commune française de l'Allier
 Saint-Priest-en-Murat, commune française de l'Allier
 Murat, Lieu-dit appartenant à la commune lotoise de Cazillac
 Murat, un village en Iran.

Hydronyme 
 Murat Nehri ou Murat Sou, une des branches du cours supérieur de l'Euphrate

Voir aussi 
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme